El término perenne puede referirse a:

 En botánica

 Una planta perenne, aquella que vive durante más de dos años o, en general, florece y produce semillas más de una vez en su vida.
 Un árbol o arbusto de hoja perenne, por tener hojas vivas (que no se caen) a lo largo de todo el año.

En filosofía
 A la filosofía perenne, teoría fundada en la recolección o generalización de ideas comúnmente aceptadas en todas las épocas conocidas. Sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores.
 A La filosofía perenne, ensayo del escritor inglés Aldous Huxley escrito en 1945.

Otros
 Al calendario perenne, que muestra el año sin los aspectos peculiares de cualquier año específico, como los días de la semana.